Alexanderarchipel die in de 19e eeuw King George III-archipel werd genoemd 
 King George-eiland (Antarctica)
 King George-eiland (Tasmanië)
 King George-eilanden (Canada)
 King George-eilanden (Polynesië)

Zie ook 
 George-eiland